Това е списък на министър-председателите на Финландия.

Списък на министър-председателите на Финландия